Die isländische Fußballmeisterschaft 2006 war die 95. Spielzeit der höchsten isländischen Fußballliga, und war auch als Landsbankadeildin bekannt (nach dem Sponsor Landsbanki). Die Liga begann am 14. Mai 2006 und endete mit den letzten Spielen am 23. September 2006.

FH Hafnarfjörður konnte den dritten Titel in Serie gewinnen.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der ersten Spalte aufgelistet, die Gastmannschaft in der obersten Reihe. Die Ergebnisse sind immer aus Sicht der Heimmannschaft angegeben.

Torschützenliste 
Die folgende Tabelle gibt die besten Torschützen der Saison wieder.

Weblinks und Referenzen 

Fußballsaison 2006
2006